Servín bzw. Servin ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Torres Servín (* 1968), mexikanischer Fußballtrainer und -spieler
 Martiniano Servín (1887–1915), mexikanischer Revolutionär
 Raúl Servín (* 1963), mexikanischer Fußballspieler

Servin ist ein Ort in Frankreich:
 Servin, Gemeinde im Département Doubs